Puchar Świata w Szachach 2013 – turniej szachowy, będący eliminacją mistrzostw świata, rozegrany w dniach od 10 sierpnia do 3 września 2013 w norweskim mieście Tromsø. 

W turnieju wzięło udział 128 zawodników (w tym 4 kobiety), którzy rozegrali 7 rund systemem pucharowym. Zdobywcą Pucharu Świata został Władimir Kramnik, który w finale pokonał Dmitrija Andriejkina (obaj finaliści zdobyli również awans do turnieju pretendentów w 2014 roku). 

Spośród trzech startujących w Pucharze Polaków, najlepiej zaprezentował się Dariusz Świercz, który w I rundzie pokonał Wadima Zwiagincewa, ale w II przegrał z Aleksandrem Griszczukiem. Pozostali dwaj polscy szachiści odpadli w I rundzie: Radosława Wojtaszka wyeliminował Alexandr Fier, natomiast Jana-Krzysztofa Dudę – Wasyl Iwanczuk.

Wyniki od IV rundy do finału

Przypisy

Bibliografia 
 World Chess Cup 2013 | Chessdom
 World Chess Championship | 2013 World Cup

Linki zewnętrzne 
 

2013
Sport w Tromsø
2013 w sporcie
2013 w Norwegii